Il Giro del Lazio 1945-2, dodicesima edizione della corsa, si svolse dal 5 al 7 ottobre 1945 su un percorso di 481,5 km, su un percorso suddiviso su 3 tappe (l'ultima in 2 semitappe). Fu la seconda edizione della corsa che si svolse nel 1945 e prese anche nome di Giro delle Quattro Provincie del Lazio. La vittoria fu appannaggio dell'italiano Gino Bartali precedendo i connazionali Mario Ricci e Adolfo Leoni.

I ciclisti che tagliarono il traguardo di Roma furono 26.

Tappe

Dettagli delle tappe

1ª tappa 
 5 ottobre: Roma > L'Aquila – 172 km

Risultati

2ª tappa 
 6 ottobre: L'Aquila > Terni – 172 km

Risultati

3ª tappa-1 
 7 ottobre: Terni > Rieti – 37,5 km

Risultati

3ª tappa-2 
 7 ottobre: Rieti > Roma – 100 km

Risultati

Ordine d'arrivo (Top 3)

Collegamenti esterni 
 
 

Ciclismo nel 1945
Giro del Lazio